Bernard Lecomte peut désigner :
 Bernard Lecomte, directeur régional de Veolia Environnement dans le Nord de la France ;
 Bernard Lecomte (1949-), écrivain et journaliste français.

Notes